Cloreto de cobre pode referir-se a um dos seguintes sais:

 Cloreto de cobre (I), composto de fórmula química CuCl
 Cloreto de cobre (II), composto de fórmula química CuCl2

Desambiguação